Ascender Corporation est une fonderie typographique numérique et une entreprise de logiciel informatique américaine basée à Elk Grove Village dans l’agglomération de Chicago aux États-Unis. Elle est fondée en 2004 par une équipe de développeurs de logiciel, de créateur de caractère et de spécialiste de la typographie précédemment impliqués dans le développement de polices d’écriture informatiques largement utilisées, d’imprimantes à jet d’encre, de téléphone et d’autres appareils électroniques dont notamment Steve Matteson, Bill Davis et Thomas Rickner. Le , Ascender est racheté par Monotype Imaging.

Ascender a notamment conçu des polices multilingues comme la police Convection développée pour la Xbox 360 de Microsoft en 2005, et les polices Liberation pour Red Hat ou les polices Droid pour l’Open Handset Alliance en 2007.

En , Ascender collabore avec Microsoft pour distribuer à la vente plusieurs polices d’écriture Microsoft, dont les polices Microsoft pour le web.
En , Ascender collabore avec Bigelow & Holmes pour distribuer la famille de police d’écriture Lucida.

Notes et références

Liens externes 

 Ascendercorp.com, site officiel.
 Ascender Corp, Myfonts.com
 Ascender Corporation, Typophile.com

Fonderie typographique